Міжнаціональна хокейна ліга 1994—1995 — 3-й розіграш Міжнаціональної хокейної ліги. В сезоні 1994—95 взяло участь 28 команд.

Чемпіоном стала команда «Динамо» (Москва), а також і володарем Кубка МХЛ, перемігші у фінальній серії «Ладу» (Тольятті) із рахунком 3:2.

Формат 
Для скорочення витрат на переїзди було прийняте рішення повернутися до формули двох територіальних зон. По 14 клубів «Западу» і «Сходу» вели боротьбу за вихід у фінальну частину чемпіонату, зустрічаючись один з одним по 4 рази. До того ж, у сезоні 1994—95 знову вирішили визначати чемпіона у серіях плей-оф.

У чемпіонаті МХЛ з'явились чотири нові команди: «Кристал» (Електросталь), ЦСК ВВС (Самара), «Рубін» (Тюмень) і «Сибір» (Новосибірськ). Окрім цього, «Металург» (Череповець) перетворився у «Сєвєрсталь».

Сезон 
Сезон стартував матчем у Сетуні між «Крилами Рад» (Москва) і «Торпедо» (Ярославль). Тричі поступаючись у рахунку, москвичам все-таки вдалось здобути перемогу (5:4), а хет-триком у цій зустрічі відзначився 17-річний нападник «Крил Рад» Олексій Морозов, який дебютував у команді у попередньому сезоні. 

Підопічні Ігоря Дмитрієва здобули чотири перемоги на старті і поступились лише у матчі з «Торпедо» (Нижній Новгород). У той час на сході чотири переможні зустрічі провели «Лада» (Тольятті), «Металург» (Магнітогорськ) і «Кристал» (Саратов). Найдовше усіх зберігав вибраний темп «Металург», який перемагав впродовж 10 ігор, після чого зіграв унічию із «Авангардом» (Омськ) (3:3).

На заході «Торпедо» (Нижній Новгород) здобув сім перемог у восьми матчах і із невеликим відривом від «Торпедо» (Ярославль) очолив турнірну таблицю зони. Але дві поспіль поразки нижньогородців (із «Торпедо» (Ярославль) і «Сєвєрсталлю» (Череповець)) підсунули команду на друге місце, а вперед вийшло «Динамо» (Москва). Втім, і «Динамо» пролідирувало недовго — поразки від «Кристала» (Електросталь) і «Сокола» (Київ), і динамівці опинилися на четвертому місці. На чолі турнірної таблиці знову опинилось «Торпедо» (Ярославль). Але через поразку від «Крил Рад» (2:0), «Торпедо» знову стало другим. 

На сході «Металург» (Магнітогорськ) зазнав у той час першої поразки, поступившись «Салават Юлаєву» (Уфа) — 3:5. Тим не менш відставання, створений командою Валерія Постникова, дозволяв лишатися на першому місці. 

Чергова зміна лідера на заході відбулась знову після очного матчу конкурентів. «Крила Рад» програли «Торпедо» (Нижній Новгород) і пропустили суперників попереду себе. Надалі у лідером знову стало «Торпедо» (Ярославль), а потом знову «Крила Рад», і знову «Динамо».

Тим часом, на сході «Металург» (Магнітогорськ) програв двічі поспіль «Трактору» (Челябінськ), а потім і «Автомобілісту» (Єкатеринбург) і «Молоту» (Перм). У лідери вийшов «Авангард» (Омськ), а за ним слідувала «Лада» (Тольятті).

Західна зона 

І = проведено ігор; В = виграші; Н = нічиї; П = поразки; ЗШ = закинуті шайби; ПШ = пропущені шайби; Очки = набрані очки

Східна зона 

І = проведено ігор; В = виграші; Н = нічиї; П = поразки; ЗШ = закинуті шайби; ПШ = пропущені шайби; Очки = набрані очки

Найкращі бомбардири 

Г = голи; П = передачі; Очк. = очки

Кубок МХЛ

Найкращі бомбардири 

Г = голи; П = передачі; Очк. = очки

Нагороди  
Команда-переможець

Література

Посилання 
 Наша история. Часть 50. 1994-1995 
 Championnat de Russie 1994/95 

Хокей у Росії
1994 у хокеї з шайбою
1995 у хокеї з шайбою